Наваррский народный университет () — государственный университет, созданный в 1987 году правительством испанской автономной области Наварра (, ).

Главный кампус расположен в Памплоне, на окраине города, недалеко от стадиона ФК «Осасуна» Рейно-де-Наварра (Estadio Reyno de Navarra, в прошлом — «Эль-Садар»). Во время 2008/09 учебного года был открыт новый кампус в Туделе, городе на юге Наварры. 

Здание школы медицинских наук (Ciencias de la Salud) было размещено вне кампуса, рядом с двумя крупнейшими больницами города. 

В настоящее время в университет обучается около 10 тыс. студентов, по пятнадцати различным направлениям, наиболее популярными из которых являются бизнес-администрирование и несколько различных инженерных специальностей.

Кроме того, в университет проходят обучение иностранные студенты, принимающих участие в Erasmus,  (International Student Exchange Programs),  или других программах обучения по обмену.

Факультеты и школы 

Наваррский народный университет в настоящее время включает в себя следующие факультеты и школы:
 Факультет экономических наук и делового администрирования
 Факультет социальных и гуманитарных наук
 Техническая школа сельскохозяйственного машиностроения
 Техническая школа промышленного инжиниринга и телекоммуникаций
 Школа медицинских наук

См. также 
 Университет Наварры/Наваррский университет ()

Ссылки 
 Universidad Pública de Navarra Website
 Universidad Pública de Navarra Website /вебархив/

Высшие учебные заведения Мадрида
Университеты Испании
Учебные заведения, основанные в 1987 году
Университеты Наварры
Организации Памплоны